Memento mori kan syfta på:

 Memento mori – en latinsk fras
 Memento Mori (musikgrupp) – svensk postpunk-grupp
 Memento Mori (doom metal-grupp) – svensk doom metal-grupp
Memento Mori (musikalbum) – musikalbum av Flyleaf
 Memento Mori (novell) – en novell av Jonathan Nolan